Сребреница може бити:
 Општина Сребреница у источном делу Републике Српске, у Босни и Херцеговини
 Сребреница, град у Босни и Херцеговини у истоименој општини
 Сребреница, речица у Шумадији
 Рудничка Сребреница, средњовековно утврђење на планини Рудник